St. Paul's Cathedral, Cathedral of Saint Paul, Cathedral Church of Saint Paul eller Sankt Paulskatedralen kan syfta på:

 Sankt Paulskatedralen – en katedral i London, England

Australien
 St Paul's Cathedral, Melbourne – Victoria
 St Paul's Uniting Church, Junee – en kyrka belägen i orten Junee i New South Wales

Storbritannien
St Paul's Cathedral – London, England
Old St. Paul's Cathedral – dess gotiska föregångare

Tyskland
St.-Paulus-Dom – en katedral i Münster

Se även
 St. Paul's Church
 San Paolo fuori le Mura